Влади́мир Моро́зов:
 
 Морозов, Владимир Васильевич (ум. 1564) — русский военный и государственный деятель.
 Морозов, Владимир Викторович (род. 1992) — российский пловец, бронзовый призёр Олимпийских игр.
  (1910—1975) — советский математик.
 Морозов, Владимир Денисович (1918—1988) — генерал-майор артиллерии, Герой Советского Союза.
 Морозов, Владимир Евгеньевич (род. 1992) — российский фигурист, выступающий в спортивных парах.
 
 Морозов, Владимир Игоревич (1953—2022) — российский писатель. Председатель Кировского областного отделения Союза писателей России.
 
 Морозов, Владимир Николаевич (род. 1949) — российский дипломат.
 Морозов, Владимир Петрович (1929—2021) — теоретик вокальной науки, автор резонансной теории пения.
 Морозов, Владимир Фёдорович (1932—1959) — русский советский поэт.